Miejscowości w USA:
 Cypress – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Cypress – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Cypress (ang. Cypress Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Cypress (ang. Cypress Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Cypress (ang. Cypress Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Cypress (ang. Cypress Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier